Хайта́уэр () — английская фамилия.

Известные носители:
 Хайтауэр, Брайан (род. 1970) — американский регбист и спортивный комментатор, участник Чемпионата мира (1999).
 Хайтауэр, Грэйс (род. 1955) — американская актриса, певица, фотомодель.
  (1915—2006) — американский китаист, профессор Гарвардского университета (с 1958).
  (1926—2013) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1975—1985).
  (1933—2013) — директор нью-йоркского Музея современного искусства (1970—1971).
 Хайтауэр, Джон Мурманн (1908—1987) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
  (1865—1958) — американский политик и педагог, президент Университета штата Миссисипи (1912—1916).
 Хайтауэр, Донна (1926—2013) — американская певица.
  (род. 1990) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2015, 2017, 2019).
  (род. 1961) — американский игрок в хоккей на траве, серебряная медалистка Панамериканских игр (1987).
  (род. 1957) — американский предприниматель и политик, мэр Шривпорта (1998—2006).
 Хайтауэр, Розелла (1920—2008) — американская балерина, педагог и деятель хореографии.
  (род. 1958) — американская легкоатлетка, чемпионка США в беге с барьерами на 100 м (1980—1982, 1984), президент Ассоциации лёгкой атлетики США (2008—2015).
  (род. 1986) — игрок в американский футбол, финалист Супербоула в составе клуба «Аризона Кардиналс» (2009).
 Хайтауэр, Уэйн (1940—2002) — американский баскетболист.
  (род. 1992) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Оттава Редблэкс» (2016).
 Хайтауэр, Эллисон (род. 1988) — американская баскетболистка.

 Хайтауэр, Мозес — персонаж серии фильмов «Полицейская академия».